Руїна — багатозначний термін.

Руїна — ( — падати, валитися), позначка для пошкодженої будівлі, що втратила лад і первісний вигляд. Множина — руїни.

 Руїна — залишки якоїсь будівлі з різним ступенем пошкодження. Частка пошкоджених історичних споруд ніколи не буде відновлена через відсутність документів, що фіксують її первісний вигляд. Зазвичай це стосується старих і давно покинутих замків (Невицький замок в Україні). Заради збереження автентичного вигляду руїни тільки консервують, захищають від подальшого пошкодження.

 Руїна — пісня, кліп з альбому «Добряк» Андрія «Кузьми»
 Руїна — («Руїни») — роман письменника Скотта Сміта.
 Руїна — неофіційна назва періоду історії України після смерті гетьмана Богдана Хмельницького в 17 столітті.

 Руїна — парковий павільйон у вигляді пошкодженої стародавньої будівлі чи її запишків, що мав поширення в добу англійських, пейзажних парків. Подібний павільйон навмисне недобудовували, а його фасади штучно шкодили заради надання вигляду стародавності. Іноді первісно цілий павільйон руйнувався через надзвичайні обставини. Його не відновлювали, а залишали в напівпошкодженому стані, підсажували поряд рослини для посилення картинності пейзажного парку.

 Ruina — український black/death metal колектив

Серед збережених подібних паркових павільйонів — 

 руїна в парку Царське Село (музей-заповідник)

 руїна в парку садиби Царицино, Москва
 руїна в парку «Олександрія» магнатів Браницьких, Біла Церква, Україна
 руїни готичної башти в садибі графів де Бальменів, Чернігівська обл
 декоративні руїни в Стрийському парку, 1907 р.

Багатозначні терміни